

Patronymie 
 Charles-Jean Baptiste Bonnin (1772-1846), penseur et auteur français de la Révolution ;
 François Bonnin (1795-1862), homme politique français ;
 Géraldine Bonnin (née en 1964), athlète française ;
 Gertrude Bonnin, ou Zitkala-Sa (1876-1938), écrivaine, éditrice, musicienne, enseignante et militante politique lakota ;
 Marie-Julie Bonnin (née en 2001), athlète française spécialisée au saut à la perche
 Maylis Bonnin, (né en 1975), est une joueuse française de rugby à XV ;
 Nausicaa Bonnín (née en 1985), actrice espagnole ;
 .

Astronomie
 Cratère Bonnin situé sur Vénus, nommé en l'honneur de Gertrude Bonnin.

Toponymie 
 Montreuil-Bonnin est une commune française, située dans le département de la Vienne et la région Poitou-Charentes.

Homonymie de patronyme